Stanisław Mycielski (1743-1818) – generał wojsk litewskich, literat
 Stanisław Mycielski (1767-1813) – działacz niepodległościowy, pułkownik wojsk napoleońskich
 Stanisław Mycielski (1864-1933) – działacz gospodarczy, poseł na sejm galicyjski
 Stanisław Mycielski (1897-1977) – dyplomata